Шарапа Володимир Юхимович — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Шарапа Руслан Віталійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища